Соревнования по фехтованию на летних Олимпийских играх 1924 года проводились среди мужчин и женщин. В них участвовало 240 спортсменов из 23 стран. Это был первый случай в истории Олимпийских игр, когда женщины приняли участие в соревнованиях по фехтованию.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1924
Международные соревнования по фехтованию во Франции